Румунію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляв сто один спортсмен у сімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Румунії 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020